

События 
 1390—1406 — Король Шотландии Роберт III.
 1390—1406 — Король Кастилии и Леона Энрике III.
 Апрель — При поддержке Баязида Иоанн, сын Андроника IV, захватил Константинополь, сверг Иоанна V и короновался.
 1390 — Император Византии Иоанн VII Палеолог (ок.1370-1408). Сын Андроника IV.
 Мануил выбил Иоанна VII из Константинополя.
 1390—1391 — Император Византии Иоанн V Палеолог (в третий раз).
 1390—1517 — Султаны Египта из бурджи («башенных») мамлюков.
 Взятие турками Алашехира (Филадельфии) в эмирате Айдын.
 1390—1400 — Правитель Кара Коюнлу Кара Юсуф.
 Около 1390 — Тимур разгромил войска Могулистана.
 При вторжении во Вьетнам король Чампы из-за измены своих приближённых потерпел поражение и был убит. Военачальнику Вьетнама Хо Куй Ли удаётся отразить чамов. В Чампе вспыхнула междоусобная борьба из-за престолонаследия.
 1390-около 1400 — Царь Мали Махмуд.
 Людовик II Анжуйский временно захватил Неаполь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1390 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1390 году

См. также